Юрий Ивлев: Ивлев, Юрий Алексеевич (род. 1982) — российский боец смешанного стиля.
 Ивлев, Юрий Васильевич (род. 1936) — советский и российский логик и философ.